Comme un chien enragé ou Comme des chiens enragés est un titre désignant :
 Comme des chiens enragés (Come cani arrabbiati), un film italien de Mario Bava sorti en 1976 ;
 Comme un chien enragé (At Close Range), un film américain de James Foley  sorti en 1986 ;
 Comme un chien enragé (Rabid Dog), douzième épisode de la saison 5 de Breaking Bad diffusé en 2013.